Blücher o Blucher possono riferirsi a:

Persone 
Heinrich Blücher (1899-1970) –  filosofo e docente tedesco
Gebhard Leberecht von Blücher (1742-1819) – principe di Wahlstatt, generale prussiano

Veicoli 
Blücher – incrociatore della Kriegsmarine tedesca della seconda guerra mondiale
Locomotiva Blücher –  locomotiva primitiva, costruita nel 1814
SMS Blücher –  incrociatore corazzato tedesco, sviluppato nel primo decennio del Novecento

Pagine correlate 
Operazione Blücher
Ordine di Blücher per il coraggio – decorazione della Repubblica Democratica Tedesca